Казацкие поселения в Николаевской области — деревни и села, которые заселялись украинскими казаками, во времена казачества.

История 
Заселение современной Николаевской области запорожскими казаками относится ко времени существования Новой Сечи (1734 ─ 1775 гг.). Именно в это время здесь уже располагались Бугогардовская и Прогноевская паланки. Центром был Гард.

В документах упоминаются зимовники в Соколах, Вербовом, Мигии, Корабельном, Харсютине, Громоклей. Одним из пограничных пунктов в низовьях Южного Буга была Кисляковка (совр. Лиманы). После ликвидации Запорожской Сечи В 1775 году большинство паланковых казаков не захотели покидать свои зимовщики и хутора, и в результате превратились в обычных крестьян. Именно из этих домов — зимовщиков начиналась история многих современных сел, поселков и городов Николаевской области. К числу этих сел относятся с. Гайдамака (совр. Арбузинка), села Семеновка, Воеводский, Корабельное, Константиновка (Арбузинского р-на), Кашперо-Николаевка, Привольное, Ингулка (Баштанского р-на), Щербани, Александровка (Вознесенского р-на), Лысая Гора (Первомайского р-на), укрепление Орлик (совр. Первомайск), зимовщик Я. Куцый (совр. Новый Буг) и другие. Некоторые села впоследствии стали военными поселениями, в которых располагались Украинская уланские полки. В период существования Бугского казачьего войска (1769 ─ 1817) возникли поселения Соколы (совр. Вознесенск), Раково, Михайловка, Федоровская (совр. Новая Одесса), Касперовка, Щербани, Димовка, Белоусовка, Дорошовка, Раково, Таборовка и другие. Казаки Черноморского казачьего войска (1788 ─ 1792 годов) проживали в Очакове и поселениях: Аджигол, Солониха, Коваливке, Голой, Чичиклее (Чечаклей), Кущовке, Тилигуле, Жировке, Сасичке, Анчекраке (Янчокрак), Цариголицах, Барабойни, Трубачивки . В этих поселках насчитывалось около 289 казацких дворов, в которых проживали 875 мужчин и 796 женщин. После переселения черноморских казаков на Кубань, большинство этих поселений были подарены, или переданы в собственность дворянам, а казаки, которые не сумели переселиться, стали крепостными.

Казацкие поселения на территории Николаевской области

Арбузинский район 
1. Арбузинка

2. Воеводское

3. Константиновка

4. Семеновка

5. Благодатное

6. Корабельное

Баштанский район 
1. Баштанка

2. Кашперо-Николаевка

3. Максимовка

4. Катериновка

5. Привольное

6. Ингулка

7. Костычи

8. Марьевка

9. Михайловка

10. Балацкое

11. Константиновка

12. Пески

Березанский район 

1. Анатольевка

2. Тузлы

Березнеговатский район 
1. Березнеговатое

2. Висунск

3. Любомировка

Братский район 
1. Братское

2. Костоватое

3. Анновка

4. Мостовое

5. Каменно-Костоватое

6. Лесовое

7. Антонополь

8. Кривая Пустошь

9. Никольское

10. Новопетровка

11. Каменоватка

12 Христофоровка

Витовский район 
1. Богоявленское

(Витовка)

2. Калиновка

3. Кисляковка

(Лиманы)

4. Семенов Рог

(Лупарево)

5. Святотроицкое

6. Русское

Вознесенский район 
1. Вознесенск

2. Белоусовка

3. Дорошовка

4. Новогригорьевка

5. Раково

6. Таборовка

7. Александровка

8. Щербани

9. Трикраты

10. Вороновка

11. Солдатское

Врадиевский район 
1. Кумары

2. Сырово

3. Великая Веселая

Доманёвский район 
1. Гард, Богдановка

2. Прибужье

Еланецкий район 
1. Еланец

2. Воссиятское

3. Крутоярка

Казанковский район 
1. Владимировка

2. Беловка

3. Вербовое

4. Новоскелеватка

Кривоозёрский район 
1. Кривое Озеро

2. Секретарка

3. Курячие Лозы

5. Березки

6. Красненькое

7. Терноватое

8. Матиясово

Николаевский район 
1. Ковалевка

2. Андреевка

3. Великая

4. Петрово-Солониха

Новобугский район 
1. Новый Буг

2. Анновка

3. Баратовка

4. Антоновка

5. Ольгополь

Новоодесский район 
1. Новая Одесса

2. Новопетровка

3. Себино

4. Бугское

5. Новосафоновка

6. Гурьевка

7. Кашперовское

8. Матвеека (Красная)

9. Михайловка

10. Баловное

11. Кандыбино

12. Новопавловка

Очаковский район 
1. Анчекрак

2. Очаков

3. Камянка

4. о. Березань

5. Куцуруб

6. Покровка

7. Васильевка

8. Покровское

9. Ровное

10. Парутино

(Сто Могил)

11. Аджигол

Первомайский район 
1. Лысая Гора

2. Мигея

3. Курипчино

4. Крымка

5. Синюхин Брод

6. Грушевка

7. Романова

8. КаменнаяБалка

9. Витольдов Брод

Снигирёвский район 
1. Нововасильевка

2. Знаменка

3. Максимовка

Литература 
 Добровольський О. Крізь тисячоліття. Історія Миколаївщини в топонімах ─ Миколаїв: Можливості Кіммерії. 1998. ─ С. 67-78.
 Історія міст і сіл УРСР. Миколаївська область ─ К., 1971.
 Козацькі поселення на Миколаївщині. Історія і легенди / В. Дрізо, О. О. Царельник. Т.І. Іваницька та ін. / Наук. ред. В. В. Щукін ─ Миколаїв: Можливості Кіммерії. 2001. ─ С. 6.9

Примечания 

Украинское казачество
История Николаевской области